Nogometna liga Varaždin-Maribor-Celje  je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1955./56.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Tekstilac" iz Varaždina.

Sudionici

Ljestvica 

 Donja Lendava tadašnji naziv za Lendavu

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice

Izvori 
 Ivica Vukotić: VŽ nogomet, Varaždin, 1990., str. 84 
  

+1955-56 
Varaždin-Maribor-Celje